Nebenanschluss bezeichnet:

die Nebenstelle einer Telefonanlage
einen einzelnen Gleisanschluss eines Industriestammgleises